Dans plusieurs langues romanes dont l'espagnol, le français, l'italien et le portugais, le mot filiforme est un adjectif singulier masculin ou féminin signifiant « en forme de fil, long et mince comme un fil ».

Les mots filiformis et filiforme sont par ailleurs deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique, de même sens.

 En anatomie, les papilles filiformes sont l'un des types de papilles gustatives.
 En biologie :
 le nom vernaculaire de diverses espèces animales ou végétales comporte l'adjectif filiforme. Pour une liste, voir ci-après ;
 en taxonomie, les mots filiformis et filiforme sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : filiformis, filiforme.

Épithète spécifique